Storchenturm ist eine häufige Bezeichnung für Türme. Meist handelt es sich um Teile von Stadtbefestigungen oder Burganlagen, die von Störchen als Nistplatz genutzt wurden:

 Storchenturm (Denzlingen), Turm der ehemaligen Kirche St. Michael, in Denzlingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Storchenturm (Dingolfing), Turm der mittelalterlichen Stadtbefestigung in Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Storchenturm (Ebern), Turm der Stadtbefestigung von Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Storchenturm (Eisenach), Teil der Eisenacher Stadtmauer aus dem 12. Jhdt., in Eisenach, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Storchenturm (Eisenberg), Nachbau eines Wartturms in Eisenberg (Pfalz), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Storchenturm, Wohnturm des Hohen Schlosses Füssen, in Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Storchenturm (Gartz), Turm der Stadtbefestigung in Gartz (Oder), Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Storchenturm (Gernsbach), mittelalterlicher Wehrturm in Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Storchenturm (Gunzenhausen), mittelalterlicher Wehrturm in Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Storchenturm (Herrieden), mittelalterlicher Wehrturm in Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 auch Storchenturm genannte Burg Stein (Enzkreis), ehemalige Befestigung in Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Hämel- oder Storchenturm, Teil der ehemaligen Stadtbefestigung in Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Storchenturm Lahr, Rest einer mittelalterlichen Wasserburg in Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Storchenturm, Treppenturm im Herrenhof (Mußbach), in Mußbach, Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz
 Storchenturm, Turm der Schlossanlage von Schloss Beuggen, in Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Storchenturm, Ruine eines ehemaligen Wacht- und Beobachtungsturmes bei Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Storchenturm, abgegangener Turm in Speyer, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz – siehe Altpörtel
 Storchenturm (Tiengen), Eckturm der alten Stadtbefestigung in Tiengen (Hochrhein), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Storchenturm (Weil der Stadt), Wehrturm der Stadtbefestigung von Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Storchenturm (Wittenburg), Wehrturm der ehemaligen Stadtmauer in Wittenburg
 Storchenturm, Turm der Ortsbefestigung in Worms-Herrnsheim, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz
 Storchenturm (Zell am Harmersbach), Torturm der ehemaligen Stadtbefestigung in Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Storchenturm, Teil der Vorburg der Burg Ziesar, in Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg